Malindo Air est une compagnie aérienne de Malaisie, basée à Petaling Jaya. C'est une coentreprise entre la «  (NADI) » (51 %) de Malaisie et Lion Air d'Indonésie (49 %). Le nom Malindo est issu du nom de ces deux pays: Malaisie et Indonésie. Malindo Air a commencé son activité dès mi- avec des vols intérieurs.

Histoire

Contexte 

Selon Malindo Air, un total de  a voyagé sur cette compagnie depuis le .

Flotte 
En , la flotte de Malindo Air est la suivante:

|-
|ATR 72-600
|style="text-align:center;"|15
|style="text-align:center;"|—
|style="text-align:center;"|—
|style="text-align:center;"|72
|style="text-align:center;"|72
|
|-
|Boeing 737-800
|style="text-align:center;"|14
|style="text-align:center;"|—
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|148
|style="text-align:center;"|160
|
|-
|Boeing 737-900ER
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|—
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|168
|style="text-align:center;"|180
|
|-
!Total
!35
|—
! colspan="4" |
|}

Références

Liens Externes 
 Malindo Air

Compagnie aérienne ayant son siège en Malaisie
Compagnie aérienne à bas prix
Entreprise fondée en 2012